

Geografia 
 Ume  – città della prefettura di Ōita (Giappone)
 Ume  – fiume della Svezia

Sigle 
 Unión Militar Española
UltramicroelettrodoTesto in grassetto

Botanica 
 Ume  – specie di pruno asiatico

Codici 
 UME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Alvik, Umeå, Svezia

Altro 
 Lingua sami di Ume